Кружа́ло — может означать:
 Кружа́ло — устройство (снаряд), для черчения кругов, разножка, циркуль.
 Кружа́ло — старинное название кружечного двора (кабака) в московской Руси.
 Кружа́ло — специальная деревянная конструкция, дуга из притёсанных дощечек, которые ставятся и покрываются палубою, для выкладки по ним каменных сводов.
 Кружа́ло — дощечка с дырочками разной величины для разборки жемчуга, на Руси (в России).
 Кружа́ло — круг на стойке, на оси, устройство для изготовления (формования) посуды из сырой глины.
 Кружало — упразднённый посёлок в Кытмановском районе Алтайского края.

Примечания